Downtown Main Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Downtown Main Street Historic District (East Hartford, Connecticut), NRHP-ID: 96001464
 Downtown Main Street Historic District (North Wilkesboro, North Carolina), NRHP-ID: 03000392